Гвалиор — слово, имеющее следующие значения:

 Гвалиор — город в Индии.
 Гвалиор (княжество) — индийское княжество.
 Гвалиор (округ) — округ в штате Мадхья-Прадеш.
 Форт Гвалиор — крепость у города Гвалиор.